

Patronyme

Célestin Lavigueur (1831-1885) est un musicien et compositeur québécois.
Élisabeth Lavigueur, bibliothécaire québécoise.
Henri-Edgar Lavigueur (1867-1943) est un homme d'affaires et homme politique québécois. 
Josée Lavigueur est une professeure d'éducation physique et une conférencière québécoise, reconnue pour ses DVD et livres d'entraînement.

Fait divers
Famille Lavigueur, famille québécoise ayant défrayé la manchette au Canada après avoir remporté le lot le plus important jamais décerné par Loto-Québec.

Pont
Le pont Lavigueur est un des nombreux ponts enjambant la rivière Saint-Charles qui traverse Québec.

Série télévisée
Les Lavigueur, la vraie histoire est une mini-série télévisée québécoise dramatique.